Rojdestvenski (en ) est un patronyme masculin russe (féminin : Rojdestvenskaïa).

Personnalités
Anatoli Konstantinovitch Rojdestvenski, paléontologue
Dmitri Rojdestvenski, physicien
Guennadi Rojdestvenski, chef d'orchestre
Konstantin Rojdestvenski, décorateur soviétique
Robert Rojdestvenski, écrivain russe
Sacha Rojdestvenski, violoniste
Vsevolod Rojdestvenski, poète russe
Valeri Rojdestvenski, cosmonaute

Autres
Rojdestvenski (cratère), un cratère de la lune (d'après le nom du physicien Dmitri Rojdestvenski)
Rojdestvenski, une peuplade de la République du Tatarstan en Russie
Couvent Rojdestvenski, un couvent à Moscou en Russie
Boulevard Rojdestvenski, un boulevard à Moscou en Russie
Rojdestvenski, nom de différentes localités rurales en Russie :
Rojdestvenski, un village (stanitsa) dans le kraï de Stavropol en Russie

Voir aussi 
Zinovi Rojestvenski, amiral de la marine impériale russe

Homonymie de patronyme
Patronyme russe